Владимир Леонидович Клейман (11 ноября 1930 — 7 апреля 2014) — советский и российский учёный и конструктор в области ракетостроения, Герой Социалистического Труда (1975), лауреат Ленинской премии (1964), Государственной премии СССР (1980), премии Совета Министров СССР (1986).

Биография 
Родился в посёлке Дачное Судженского района Западно-Сибирского края (ныне  Кемеровской области).

В 1954 году окончил Ленинградский военно-механический институт, получив квалификацию инженера-механика.

С 1954 года работал в городах Златоусте, Миассе Челябинской области, в СКБ № 385 (КБ машиностроения, ФГУП «Государственный ракетный центр „КБ им. академика В. П. Макеева“»): инженер, ведущий конструктор, первый заместитель генерального конструктора — заместитель начальника предприятия, главный научный сотрудник. С 1999 г. заведует кафедрой прикладной газовой динамики Миасского филиала Челябинского государственного университета. В 1969—1986 годах был заместителем главного редактора научно-технического сборника «Ракетно-космическая техника, серия XIV».

Участник серийного освоения производства оперативно-тактических ракет Р-11 и Р-11М. Участник разработки трех поколений стратегических морских комплексов с ракетами Р-11ФМ, Р-21, Р-27, Р-27У, Р-27К, Р-29, Р-29Р, Р-39, Р-29РМ и одиннадцати их модификаций в части проектно-конструкторских разработок и технического обеспечения производства. Предложил ряд оригинальных технических решений в области применения новых конструкций корпусов ракет и совмещения функций их элементов, новых легких конструкционных материалов и теплозащитных покрытий, технологических приемов изготовления цельносварных конструкций, организации технологического обеспечения. Имеет 20 авторских свидетельств на изобретения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1975 году за выдающиеся заслуги в разработке и совершенствовании новой техники Владимир Леонидовичу Клейману присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Доктор технических наук (1988), профессор (1987). Автор 31 печатной работы, в т. ч. одной монографии. Действительный член Международной академии информатизации (1995), член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (1988).

Умер в Миассе 7 апреля 2014 года на 84-м году жизни.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (1975)
 Два ордена Ленина (1969, 1975)
 Орден Трудового Красного Знамени (1961)
 Орден «Знак Почёта» (1963)
 Медаль С. П. Королёва (1981)
 Медаль В. П. Макеева (1992)
 Медаль В. П. Глушко (1998)
 Лауреат Ленинской премии (1964)
 Лауреат Государственной премии СССР (1980)
 Лауреат премии Совета Министров СССР (1986)
 Почётный гражданин города Миасса

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники БГТУ «Военмех»
Почётные граждане Миасса
Сотрудники Государственного ракетного центра
Персоналии:Миасский машиностроительный завод
Конструкторы ракетно-космических систем
Конструкторы ракетной техники
Конструкторы СССР
Инженеры СССР
Инженеры России
Машиностроители СССР
Машиностроители России
Похороненные в Миассе